Desa Kapas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kapas (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 112,15), Jawa Timur, 
 Desa Kapas (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 111,93), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar